Hans Excellence Nikolai, greve af Monpezat (Nikolai William Alexander Frederik, Greve af Monpezat) (født 28. august 1999) er ældste søn af Prins Joachim og Grevinde Alexandra. Han er nr. 7 i arvefølgen til den danske trone og nr. 326 i arvefølgen til den britiske trone (pr. 1/1-2011). Til og med udgangen af 2022 var han tillige prins til Danmark.

Fødsel, dåb og konfirmation 
Prins Nikolai blev født på Rigshospitalet, den 28. august 1999. 

Den 6. november 1999 blev den daværende Prins Nikolai døbt i Fredensborg Slotskirke af  kongelig konfessionarius dr.phil. Christian Thodberg. Ved dåben blev musikværket Lys på din vej uropført. Det var komponeret af Frederik Magle og var tilegnet prins Nikolai. Faddere var: Kronprins Frederik, Prins Edward af Storbritannien, Peter Steentrup, Nicola Baird og Camilla Flint.

Grev Nikolai, der på det tidspunkt havde titel af prins, blev konfirmeret lørdag den 18. maj 2013 i Fredensborg Slotskirke ved kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen. Foruden forældre og bedsteforældre var alle grevens faddere til stede ved konfirmationen.

Uddannelse og arbejde
Som femårig begyndte den daværende prins i børnehaveklassen på Krebs' Skole i København d. 21. september 2004. Han blev færdig med 9. klasse i juni 2014.

I skoleåret 2014/15 gik den daværende prins i 10. klasse på Herlufsholm Kostskole. Efter 10. klasse har han påbegyndt sin gymnasiale uddannelse samme sted. Den 26. juni 2018 blev prinsen student fra Herlufsholm Kostskole. Prinsen afsluttede sin sidste eksamen med karakteren 10.

I februar 2018 tog den daværende prins hul på en karriere som fotomodel. Prinsens første engagement som model var da han gik catwalk under modeugen i London for mærket Burberry.

Den daværende prins blev i 2018 optaget på Hærens Sergentskole i Varde, hvor han ville tage en to-årig uddannelse som reserveofficer. I oktober 2018 valgte han dog at forlade uddannelsen efter to måneder og ville koncentrere sig om sit modelarbejde frem til, at han måske bliver optaget på en anden uddannelse i 2019.

Den 30. november 2018 blev han model for mærket Dior i Tokyo.

Den daværende prins Nikolai begyndte at studere Business Administration and Service Management på Copenhagen Business School efter sommerferien 2019.

I 2020 blev han den første mandlige model alene på forsiden af Vogue Czechoslovakia, den tjekkiske og slovakiske udgave af Vogue.

Privatliv 
Grev Nikolai har sammen med sin bror Grev Felix haft deres egen fond siden 2010, Nikolai og Felix Fonden, der uddeler legater. Fonden hed tidligere Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond.
 
I weekenden 7.-8. juli 2012 afvikledes EM i 7-mandsrugby i Odense. Den daværende Prins Nikolai og hans bror Felix deltog i arrangementet. Deres far er protektor for Dansk Rugby Union. Uden faderens vidende sagde de unge prinser ja til at overrække en del af præmierne i weekenden. Det var første gang at prinserne Nikolai og Felix forestod præmieoverrækkelser.

I juli 2018 kom det frem at den daværende Prins Nikolai havde indledt et forhold til den jævnaldrende pige Benedikte Thoustrup.

Titler og prædikater 
28. august 1999 - 30. april 2008: Hans Højhed Prins Nikolai til Danmark
30. april 2008 - 31. december 2022: Hans Højhed Prins Nikolai til Danmark, greve af Monpezat
1. januar 2023 - nu: Hans Excellence Nikolai William Alexander Frederik, greve af Monpezat, født Prins til Danmark

Greve af Monpezat 
Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at "... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tillægges titel af greve af Monpezat. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Hendes Kongelige Højhed Prins Joachims kommende ægtefælle frk. Marie Cavallier vil som følge heraf føre titlen grevinde af Monpezat.

Titlen føres endvidere af efterkommere født i lovligt ægteskab i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder herom, hvilket vil sige, at titlen greve af Monpezat videreføres af mandlige descendenter, medens kvindelige descendenter fører titlen komtesse af Monpezat. ..."

Derfor er Prinsens titel Hans Højhed Prins Nikolai, greve af Monpezat.

28. september 2022 besluttede Dronning Margrethe 2. at Prins Nikolai, i lighed med sine tre søskende, fra og med 1. januar 2023 fratages titlen prins og derfor fremover skal tituleres "Nikolai, greve af Monpezat".

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

 kongehuset.dk om Prins Nikolai 

Prinser fra Danmark
Huset Glücksburg
Personer fra København
Modeller fra Danmark
Grever fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog
Herlovianere